Шепи може да се односи на:

 Шепи (острво), острво у Енглеској
 Шепи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шепи (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Шепи (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома